Dominique Aldighieri, peintre italien du  siècle ;
 Maria Spezia-Aldighieri (1828-1907), soprano italienne ;
 Paolo Aldighieri (1961-), sculpteur italien.